Srce se lahko nanaša na:

 srce, organ v krvožilnem sistemu živali
 Srce, slovenska glasbena skupina
 Srce Jezusovo, objekt čaščenja in praznik v katolištvu
 Brezmadežno Srce Marijino, objekt čaščenja in praznik v katolištvu
 srce, ena od barv igralnih kart
 srce, simbol
 simbol ljubezni
 simbol za vitalno središče sistema

Glej tudi

 Srce Jezusovo (razločitev)